Langlois – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych
 Most Langlois w Arles

Osoby o tym nazwisku:
 Anabelle Langlois – kanadyjska łyżwiarka figurowa, olimpijka
 Jake Langlois – amerykański siatkarz
 Lisa Langlois – kanadyjska aktorka